La classifica perpetua (o classifica all-time) è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione in Prva crnogorska fudbalska liga a partire dalla sua istituzione nel 2006.

La classifica è aggiornata alla fine della stagione 2011-12, ed in grassetto sono indicate le squadre partecipanti all'edizione 2012-2013 della Prva crnogorska fudbalska liga.

Classifica

Voci correlate
Prva crnogorska fudbalska liga

Montenegro
Campionato montenegrino di calcio